Grønsund steht für:

 einen Sund in Dänemark, siehe Grønsund

Grønsund ist der Familienname folgender Personen:

 Kari Ann Grønsund (* 1951), norwegische Schauspielerin